Chouchary: commune urbaine de Saint-Pétersbourg
 Chouchary (métro de Saint-Pétersbourg)